Ли́пова ву́лиця — назва вулиці в різних населених пунктах України.

 Липова вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 У місті Київ:
 Липова вулиця — вулиця в Дарницькому районі (селище Бортничі);
 Липова вулиця — вулиця у Святошинському районі (місцевість Святошин);
 Липова вулиця — вулиця в Деснянському районі (Селище Радистів).
 Липова вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Липова вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Липова вулиця — вулиця в місті Тернопіль.
 Липова вулиця — вулиця в місті Ужгород.
 Липова вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці